Lomonossowo (, wiss. Transliteration ) ist der Name folgender Orte in Russland:

Lomonossowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
Lomonossowo (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
Lomonossowo (Twer, Bely), Dorf im Rajon Bely in der Oblast Twer 
Lomonossowo (Twer, Scharkowski), Dorf im Rajon Scharkowski in der Oblast Twer